Cornerus  ist der Name folgender Personen:

 Christoph Corner(us), auch Körner oder Korner (1518–1594), deutscher evangelischer Theologe
 David Gregor Corner (Abt Gregor I. Cornerus; 1585–1648), von 1631 bis 1648 Abt von Stift Göttweig 
 Hermann Korner (Cornerus; * um 1365 in Lübeck, † 1438), Söldnerführer, Geschichtsschreiber und Lesemeister